Чемпионат мира по международным шашкам (блиц) среди мужчин 2016 года прошёл 1 мая в Измире (Турция). Там же проводились чемпионат мира международным шашкам (блиц) среди женщин, чемпионаты мира по международным шашкам (быстрые шашки) среди мужчин и среди женщин, а также 1-й чемпионат мира по турецким шашкам среди женщин. По результатам был подведён командный зачёт.

Результаты

Полуфинал А

Полуфинал В

Полуфинал С

Полуфинал D

Финал

Финал В

Финал С

Командный зачёт 
Место команд определялось по наименьшей сумме мест, набранные её участниками. Учитывались три лучших результата.

1. Россия (Амриллаев, Гетманский, Трофимов, запасные — Шайбаков, Шварцман)- 12

2. Сенегал (Самб, Ба, Ге) — 24

3. Украина (Иванов, Шкатула, Аникеев) — 29

4. Италия (Мианезе, Данезе, Боргетти) — 54

5. Нидерланды (Ван дер Брук, ван Амеронген) — 57

6. Турция (Экси, Аккахве, Барут) — 63

7. Беларусь (Булатов) — 65

8. Латвия (Валнерис) — 66

9. Камерун (Мбонго) — 67

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Полуфинал А
 Полуфинал В
 Полуфинал С
 Полуфинал D
 Финал
 Финал В
 Финал С

Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
События 1 мая
Май 2016 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции